Il grande salto (The Big Bounce) – romanzo di Elmore Leonard del 1969
 Io sono perversa (The Big Bounce) – film del 1969 diretto da Alex March
 Brivido biondo (The Big Bounce) – film del 2004 diretto da George Armitage